Norges Statsbaner steht für:

 Norges Statsbaner (1883–1996), norwegische Bahnbehörde
 Norges Statsbaner, norwegischer Verkehrskonzern (1996–2019), siehe Vy (Verkehrskonzern) #Norges Statsbaner AS